Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди мужчин весом до 100 кг проходили 20 сентября.

Результаты

Матчи за бронзу

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004